Ekelöf är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Namnet har även burits av 

Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ekelöf 388
 Ekelöw 92
 Ekelöv 10
Tillsammans blir detta 490 personer. .

Släkter Ekelöf
Bland bärarna av namnet kan flera oberoende släkter urskiljas, bland annat den finlandssvenska adelsätten Ekelöf, vilken är utslocknad sedan början av 1700-talet. Se vidare adelsätten Ekelöf.

Personer med efternamnet Ekelöf
 Adolf Ekelöf (1839–1903), kommendörkapten och målare
 Anna Ekelöf (aktiv 1765), bedragare
 Erik Ekelöf (1875–1936), läkare och upptäcktsresande
 Gunnar Ekelöf (1907–1968), författare, poet och översättare
 Gösta Ekelöf (1881–1957), pedagog
 Janne Ekelöf (1800-talet), allmogemålare
 Johan Ekelöf (1849–1933), präst
 Maja Ekelöf (1918–1989), städerska och författare
 Nils Edvard Ekelöf (1873–1933), artilleriofficer
 Per Olof Ekelöf (1906–1990), professor i processrätt
 Stig Ekelöf (1904–1993), professor i elektricitetslära
 Tord Ekelöf (född 1945), professor i partikelfysik

Se även
 Ekelöf (adelsätt) – en adelsätt av finländskt ursprung
 Ekelöf Point – en udde i Antarktis
 Eklöf – ett efternamn

Noter

Svenska efternamn